Крутобережный — посёлок в Омском районе Омской области России. Входит в состав Дружинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» посёлок вошёл в состав образованного муниципального образования «Дружинское сельское поселение».

География 
Крутобережный находится на юге центральной части региона, возле реки и озера Камышловка, в долине р. Иртыш. Фактически находится на территории г. Омск.

Абсолютная высота — 74 м над уровнем моря.

Население 

Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 17 человек мужчин — 8, женщин — 9	(47,1 и 52,9 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 % от общей численности населения в 12 чел..

Инфраструктура 
Промышленные объекты.

Транспорт 
Асфальтированные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района